Le  championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 20 ans (Juniors) se déroulera du 2 septembre au  à Plovdiv et à Varna (Bulgarie).

Équipes qualifiées

Lieux

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule 1 

|}

|}

Poule 2 

|}

|}

Tour final

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP :  Oleh Plotnytskyi
Meilleur marqueur: 
Meilleur attaquant :  Tonček Štern
Meilleur serveur : 
Meilleur contreur : 
Meilleur passeur :  Riccardo Sbertoli
Meilleur libero :  Stanislav Dramov
Meilleur réceptionneur :  Oleh Plotnytskyi

Liens internes

Les compositions

Liens externes 
 La page de la compétition sur le site de la Confédération Européenne de Volleyball

Europe masculin moins de 20 ans
Moins 20 2016
Volley-ball masculin moins de 20 ans 2016
Volley-ball masculin moins de 20 ans 2016
Europe masculin moins de 20 ans 2016
Volley-ball masculin moins de 20 ans Europe 2016
Sport en Bulgarie en 2016
Sport en septembre 2016